Дюрр () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюрр, Йоханнес (род. 1987) — австрийский лыжник, участник Олимпийских игр в Сочи, призёр общего зачёта Тур де Ски.
 Дюрр, Франсуаза (род. 1942) — французская теннисистка и теннисный тренер.

 Dürr (компания) (нем.) — немецкая инжиниринговая компания, производитель оборудования.